Вож-Юган:

 Вож-Юган (приток Бобровки) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Вож-Юган (приток Сорумы) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО.